Coop Italia, societat cooperativa italiana
 Coop Suïssa, societat cooperativa suïssa